

Geografia della Francia 
 Allier, dipartimento francese dell'Alvernia
 Allier (fiume), fiume del centro della Francia, affluente della Loira
 Allier (Alti Pirenei), comune francese

Persone 

 Louis Allier de Hauteroche (1766-1827), numismatico francese